Astrapotherium magnum — вид вымерших растительноядных млекопитающих из семейства Astrapotheriidae отряда астрапотериев, обитавших во времена миоцена ( назад) на территории современной Аргентины.

Видовое название описывает размер животного:  — «большой».

История изучения 
Хорошо сохранившиеся ископаемые остатки Astrapotherium magnum были обнаружены в 1879 году в формации Санта-Крус на юге Аргентины. Сохранение почти полного и сочлененного позвоночника сделало невозможным его безопасное извлечение. Таким образом, образец был установлен в Музее естественной истории им. Филда в Чикаго с согнутыми конечностями, как будто он лежал на животе. Другие окаменелости были найдены в формациях Deseado, Sarmiento и Aisol в Аргентине и Чили ().

Описание 
По строению тела напоминали носорогов. Имели небольшой хобот, как у современных тапиров. Вели полуводный образ жизни, но питались грубой растительной пищей.

Astrapotherium magnum имел удлиненное тело, общей длиной около 2,5 метров, весом почти 1000 килограмм и относительно короткие пятипалые конечности. У него были маленькие ступни, а задние конечности были значительно слабее передних. Четыре зуба были вытянуты в короткие клыки, и у него были широкие выступающие нижние резцы, которые, вероятно, прижимались к роговой подушке на верхней челюсти, как у многих современных жвачных животных.

Кладограмма 
Кладограмма, основанная на филогенетическом анализе, опубликованном Vallejo-Pareja и коллегами в 2015 году, показывает систематическое положение рода Astrapotherium:

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Астрапотерии
Млекопитающие миоцена
Ископаемая фауна Южной Америки
Фоссилии, описанные в 1853 году
Таксоны, описанные Ричардом Оуэном